Das SEC Men’s Tennis Tournament 2014 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Nashville, Tennessee. Als Siegerin ging die Texas A&M University aus College Station, Texas hervor.

Turnierplan 
Hinzu kommt ein Spiel zwischen der LSU (#13) und Arkansas (#12), das über den Einzug in das Achtelfinale entschied. LSU gewann mit 4:1.

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 Turnierplan (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2014
College-Tennis-Saison 2013/14
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Nashville